Лимузе́н () — может означать:

 Лимузен — прежнее графство и историческая область во Франции.

Фамилия 
 Лимузен, Шарль (1840—1909) — французский масон и журналист.

См. также 
 Лимузин (значения)